Branka může být:
 hokejová branka – branka používaná v hokeji
 slalomová branka – branka vymezující předepsanou dráhu například v kanoistice při slalomu na divoké vodě nebo pro vytyčení předepsané dráhy lyžaře ve sjezdovém lyžování
 házenkářská branka – branka používaná v házené
 fotbalová brána
 gól